Осторп (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Осторп — місто у Швеції, у лені Сконе.